«Песня и танец» () — двухактовый мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера, первая часть которого полностью состоит из «песен», а вторая из «танцев».

Первый акт — это мюзикл «Расскажи мне в воскресенье» Эндрю Ллойда Уэббера о молодой девушке из Великобритании и её романтических злоключениях в Нью-Йорке и Голливуде. Второй акт — балет на тему «Variations» Ллойда Уэббера.

Идея объединить два эти произведения принадлежит продюсеру Кэмерону Макинтошу, причём оба акта были объединены общим смыслом — историей любви.

Сюжет 
Лондон

Акт I

Девушка-англичанка приезжает в Нью-Йорк к своему парню. Однако оказалось, что он наркоман и девушка, разочаровавшись, бросает его. Она пишет матери в Англию и в письме рассказывает о произошедшем и о том, что она нашла нового парня — Шелдона Блума, с которым отправилась в Калифорнию. Блум — голливудский продюсер и живёт в особняке, под названием «Богема». Через некоторое время девушке становится скучно. Она понимает, что Шелдон только пользуется ей, как трофеем. Она бросает его и уезжает обратно на Манхэттен.

Вернувшись, девушка знакомится с новым парнем, на этот раз немного младше по возрасту, которого она считает более подходящим для себя (парень говорит ей, что он ковбой, но на самом деле — агент по продажам программного обеспечения). Девушка счастлива, она думает, что наконец-то нашла свою любовь. Но одна из её подруг рассказывает, что парень изменяет ей, когда якобы уходит на работу. Девушка впадает в депрессию и бродит по улицам Нью-Йорка, где сталкивается с «женатым мужчиной» и заводит с ним отношения. Мужчина принял всё серьёзно и сделал ей предложение. Она же испугалась, поскольку не только не любила его, но и использовала, чтобы отомстить «ковбою». Девушка объясняется с «женатым мужчиной» и приходит к выводу, что это не конец света и всё ещё впереди.

Акт II

Весь акт состоит из танцев, где в основном участвует «ковбой», через танцы выражающий, что он не может жить без своей утерянной любви. В конце концов, влюблённые воссоединяются и соединяются в дуэте песни и танца.

Бродвей

Переработанная бродвейская версия незначительно отличается от лондонской. У девушки есть имя — «Эмма», она хочет стать дизайнером. С появлением каждого нового мужчины Эмма всё больше запутывается и всегда узнает что-то новое о себе. Хотя девушка любит ковбоя «Джо», она не может простить его за измену, и после расставания, начинает встречаться с «Паулом» — «женатым мужчиной». В конце концов она понимает, что всего лишь использовала людей, как и они использовали её.

В I акте на сцене присутствует только Эмма (она разговаривает с воображаемыми персонажами). Во II акте танцует «Джо», рассказывающий свою историю через «Танец». В финале он и Эмма, наконец, воссоединяются и Джо созревает для того, чтобы признаться ей в любви.

Постановки 
Первая часть — мюзикл «Расскажи мне в воскресенье», была представлена на Сидмонтонском Фестивале в 1979 году. Затем был записан диск. В 1980 году мюзикл выпустили на канале BBC в виде одночасового телешоу.

Вторая часть мюзикла — «Variations», была записана на диск в 1978 году.

Продюсер Кэмерон Макинтош предложил объединить два произведения в один мюзикл под названием «Песня и Танец», чтобы подчеркнуть особенность каждого акта.

Премьера мюзикла состоялась 26 марта 1982 года в Palace Theatre, где мюзикл был сыгран 781 раз. Марти Уэбб исполняла главную роль «Девушки»; впоследствии этe роль воплощали на сцене: Сара Брайтман, Джемма Крэйвен, Кэрол Нилссон, Лулу и Лиз Робертсон. Второй акт («Танец») был поставлен Энтони ван Лаастом и показал талант таких танцоров, как Уэйн Слип и Джейн Дарлинг.

Режиссёр и лирик Ричард Молтби-младший адаптировал первый акт для американской аудитории, добавив больше действия. Бродвейская постановка срежиссированная Питером Мартинсом открылась 18 сентября 1985 года в Royale Theatre, где выдержала 474 спектакля и семнадцать предварительных просмотров. Бернадетт Питерс играла главную роль в первом акте в течение почти тринадцати месяцев; её заменила Бетти Бакли, игравшая в течение последних четырёх недель. Второй акт показал талант Кристофера д’Амбуаза и Грегга Берджа.

Певица Мелисса Манчестер играла главную роль, когда шоу пустили в 6-месячный национальный тур по США в 1987 году, начавшийся в Далласе, штат Техас и закончившийся в Тампе, штат Флорида.

Бродвейская постановка получила восемь номинаций на премию Тони. Питерс получила премию в номинации «Лучшая актриса мюзикла».

Мнение критики 
Критики были единодушны во мнении, что Бернадетт Питерс великолепно сыграла свою роль в бродвейской версии мюзикла.

Фрэнк Рич в «Нью-Йорк Таймс» писал: «Мисс Питерс более чем талантлива: как актриса, певица, комедийная актриса, создающая какую-то особую атмосферу, она не имеет равных. В её части «Песен и танцев» она играет так, что можно подумать, будто она молит о пощаде перед расстрелом. Но при всей вокальной виртуозности, бурной эмоциональности и очаровательном хриплом тоне, её героине чего-то не хватает, мы никогда не сможем понять, живёт её героиня или умирает…»

Джон Саймон, в «New York Magazine», отметил: «Мисс Петерс безупречная исполнительница, которая так много делает для своей части выступления […]. Она не только великолепно поет, но также в совершенстве танцует». Но в остальном критик остался не очень доволен: «Воображаемые люди казались туманными и нереальными, также как и девушка», а второй акт он охарактеризовал так: «все идет от плохого к худшему».

Но в основном, мюзикл был принят очень тепло на Бродвее, и среди остальных критиков и среди зрителей завоевал большую популярность.

Музыкальные номера

Лондонская постановка 
 Overture
 Let Me Finish
 It’s Not the End of the World
 Letter Home to England
 Sheldon Bloom
 Capped Teeth and Caesar Salad
 You Made Me Think You Were In Love
 Capped Teeth and Caesar Salad (Реприза)
 It’s Not the End of the World (If He’s Younger)
 Second Letter Home
 The Last Man in My Life
 Come Back With the Same Look in Your Eyes
 Take That Look Off Your Face
 Tell Me on a Sunday
 I Love New York
 Married Man
 I’m Very You, You’re Very Me
 Let’s Talk About You
 Let Me Finish (Реприза)
 Nothing Like You’ve Ever Known
 Let Me Finish (Финал)

Бродвейская постановка 
 Overture/Take That Look Off Your Face
 Let Me Finish
 So Much to Do in New York
 First Letter Home
 English Girls
 Capped Teeth and Caesar Salad
 You Made Me Think You Were in Love
 Capped Teeth and Caesar Salad (Реприза)
 So Much To Do in New York (II)
 Second Letter Home
 Unexpected Song
 Come Back With The Same Look In Your Eyes
 Take That Look Off Your Face (Реприза)
 Tell Me On A Sunday
 I Love New York/So Much to Do in New York
 Married Man
 Third Letter Home
 Nothing Like You’ve Ever Known
 Finale — Let Me Finish (Реприза)/ What Have I Done?/ Take That Look Off Your Face (Реприза)

Бродвейские награды и номинации 
 Tony Award for Best Musical (номинация)
 Tony Award for Best Actress in a Musical (Питерс, победительница)
 Tony Award for Best Featured Actor in a Musical (номинация)
 Tony Award for Best Original Score (номинация)
 Tony Award for Best Costume Design (номинация)
 Tony Award for Best Lighting Design (номинация)
 Tony Award for Best Choreography (номинация)
 Tony Award for Best Direction of a Musical (номинация)
 Drama Desk Award for Outstanding Actress in a Musical (Питерс, победительница)
 Drama Desk Award for Outstanding Featured Actor in a Musical (Будж, номинация)
 Drama Desk Award for Outstanding Choreography (номинация)
 Drama Desk Award for Outstanding Music (номинация)
 Grammy Award for Best Musical Cast Show Album (номинация)

См. также 
 Расскажи мне в воскресенье
 Variations
 Бернадетт Питерс

Ссылки 
 Really Useful Group — страница мюзикла
 О бродвейской и лондонской версиях мюзикла

Мюзиклы Эндрю Ллойда Уэббера
Мюзиклы Дона Блэка
Английские мюзиклы
Бродвейские мюзиклы
Мюзиклы 1982 года